DSA může znamenat:
Digital Signature Algorithm – Algoritmus digitálního podpisu
Directory System Agent – součást X.500
Directory Service Agent – součást Microsoft Exchange
IATA kód letiště Robin Hood Airport Doncaster Sheffield
Debian Security Advisory
DSA – česká nestátní letecká společnost
Dynamic Search Ads – Dynamické reklamy ve vyhledávání
DSA – Direct Selling Association